Die Agritechnica in Hannover ist die weltgrößte agrartechnische Fachmesse und wird von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft ausgerichtet.

Geschichte 
Die DLG, die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, organisiert seit über 125 Jahren Fachausstellungen in der Land- und Ernährungswirtschaft:
1887 fand die erste DLG-Ausstellung in Frankfurt am Main (wechselnde Standorte, jährlicher Turnus) statt
1985 fand die erste Agritechnica – Internationale DLG-Fachausstellung für Agrartechnik mit Zubehör und Ersatzteilwesen (551 Aussteller) auf der Frankfurter Messe in Frankfurt am Main statt.

Von 1987 bis 1993 wurde die Agritechnica im zweijährigen Turnus in Frankfurt am Main durchgeführt.
Seit 1995 findet die Agritechnica alle zwei Jahre im November im Wechsel mit der EuroTier auf dem Messegelände Hannover statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Agritechnica 2021 auf den 27. Februar bis 5. März 2022 verschoben. Am 13. Dezember 2021 wurde die Agritechnica 2022 aufgrund der verschärften Pandemie-Situation und der aktuellen Verordnungen abgesagt.

Die Agritechnica und auch die ursprünglichen DLG-Wanderausstellungen präsentierten von Anfang an Innovationen, welche seit den 1960er-Jahren mit den Neuheiten-Auszeichnungen der DLG prämiert werden können.

Daten und Fakten

Besonderheiten 
Die Agritechnica ist eine Neuheitenbörse für die Agrarbranche. International anerkannt sind die Prämierungen der Agritechnica Neuheiten in Gold und Silber.

Weblinks 

 Website der Agritechnica

Einzelnachweise 

Messe in Hannover
Landwirtschaftsmesse
Landtechnik
Mittelfeld (Hannover)
Erstveranstaltung 1985